

Toponyme 
 Trois-Villes est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine, Iruri en basque.
 Troisvilles est une commune française, située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France.

Littérature 

Les Trois Villes est un cycle romanesque d'Émile Zola.

Homonymie de toponyme